Žluva označuje dva rody ptáků:
 Oriolus
 Sphecotheres